Kamarang (Cirebon), een dorp in West-Java, Indonesië
 Kamarang (Guyana), een dorp in Guyana
 Kamarang (rivier), een rivier in Venezuela en Guyana